

Sciences et techniques 
 (162173) Ryugu est un astéroïde actif géocroiseur.

Culture et société 
 Dans la mythologie japonaise, le Ryūgū-jō est le palais sous-marin de Ryūjin, le dieu dragon de la mer.